KADW steht für:
 Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, Name der Österreichischen Akademie der Wissenschaften bis 1921
 Joint Base Andrews Naval Air Facility (ICAO-Code), Militärflugplatz der US Air Force im US-Bundesstaat Maryland und Regierungsflughafen der US-Hauptstadt

Abkürzung